Congresso della Repubblica – parlamento bicamerale della Colombia
Congresso della Repubblica – parlamento unicamerale del Guatemala
Congresso della Repubblica – parlamento bicamerale del Perù
Congresso della Repubblica – parlamento bicamerale del Portogallo dal 1910 al 1926